Siegfried Hanusch ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Hanusch (Politiker) (* 1935), deutscher Politiker (SED)
 Siegfried Hanusch (Autor) (1942–2009), deutscher Hörspiel- und Featureautor